Файсст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Файсст, Верена (род. 1989) — немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника.
 Файсст, Мануэль (род. 1993) — немецкий двоеборец, призер этапов Кубка мира по двоеборью.